Гётеборг 1909 — 7-й по счету турнир северных стран. Он состоялся в августе 1909 г. в Гётеборге. В главном турнире победил представитель Австро-Венгрии М. Видмар. Победитель предыдущего турнира П. Леонгардт на этот остался на втором месте.

Турнирная таблица

Главный турнир

Побочный турнир

Ссылки 
 Партии главного турнира на сайте 365Chess
 Партии побочного турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Швеции
1909 год в шахматах